Pojem Scharfenstein je nejednoznačný a může mít následující významy

 Scharfenstein (Žitavské hory) – skalní útvar s vyhlídkou nad německým lázeňským městečkem Oybin
 Scharfenstein (Krušné hory) – osada spolu se zříceninou hradu na německé straně Krušných hor

Může se také jednat o německý název hradu Ostrý u Benešova nad Ploučnicí

Externí odkazy